WWE Raw, также Monday Night Raw или просто Raw — телевизионная рестлинг-программа от WWE, которая в настоящее время транслируется в США на канале USA Network. С момента своего создания и по сей день передача транслируется по понедельникам, в прямом эфире. В настоящее время Raw является одним из брендов WWE. Кроме него в WWE входят бренд SmackDown и NXT.

Шоу дебютировало в США на канале USA Network 11 января 1993 года, и с того времени Raw является флагманской программой WWE. В 2000 году показывать шоу стал канал TNN, который позже был переименован в Spike TV, но в 2005 году шоу вернулось на USA Network. С 9 декабря 2016 года все эпизоды шоу доступны на WWE Network.

Начиная с первого эпизода, Raw транслировалось в прямом эфире с 208 различных арен в 171 городе из одиннадцати разных стран: США, Канада, Великобритания, Афганистан (в 2005 году), Ирак (2006 и 2007), ЮАР, Германия, Япония, Италия и Мексика.

После 1000-го эпизода, который вышел в эфир 23 июля 2012 года, Raw стал трехчасовой программой. Raw является самым долгоидущим еженедельным телевизионным шоу в истории телевидения.

Трансляции в СНГ 
Впервые данное шоу вышло в эфир на телеканале ТНТ в сентябре 2002 года и демонстрировалось на канале ровно год, до сентября 2003 года, после чего истёк контракт с WWE, который так и не был продлён. Комментировал выпуски Николай Фоменко.

30 ноября 2010 года было объявлено, что с февраля 2011 года телеканал 2x2 начнёт демонстрацию программы. О получении каналом двухлетнего контракта была объявлено на официальном сайте WWE. Руководство WWE также положительно высказалось по поводу возвращения демонстрации программ WWE на российском телевидении. В 2019 году контракт с 2x2 истёк.

С 7 января 2020 года еженедельник Raw вновь транслируется в России, на телеканале Матч! Боец, но, в отличие от ТНТ и 2x2, Матч! Боец показывает полную версию шоу в прямом эфире. Места за комментаторским столом заняли: Михаил Вахнеев и Артём Давыдов.

До сентября 2013 года WWE Raw транслировалось в Украине на телеканале QTV.

Музыкальные темы

Примечания

Ссылки 
 WWE Raw

Телепередачи WWE
Телепередачи США
Программы телеканала USA Network
Телепередачи, запущенные в 1993 году
Программы телеканала Spike
Бренды WWE